Anglická zahrada je pojem, který může mít více významů:
 Anglická zahrada – je jiné označení pro Anglický park
 Anglická venkovská zahrada – zahrnuje styl venkovské zahrady
 Anglická zahrada (Mnichov) – název anglického parku v Mnichově